Revision steht für:

 Revision (Bibliothekswesen), Überprüfung des Bibliotheksbestandes auf Vollständigkeit und richtige Ordnung der Aufstellung
 Revision (Biologie), Überarbeitung der Systematik einer Gruppe von Lebewesen
 Revision (Medizin), erneute Durchführung einer Behandlung
 Revision (Recht), Rechtsmittel zur Überprüfung eines gerichtlichen Urteils oder die Überarbeitung eines Gesetzes
 Revision (Genossenschaft), Pflichtprüfung von Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften
 Interne Revision, interne Prüfungsvorgänge in der Wirtschaft

Technik:
 eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung, siehe Technische Überprüfung
 Revision (Uhr), Wartung eines Uhrwerks
 Revision, in der Softwareentwicklung Synonym für Version, siehe Version (Software)

Verlagswesen:
 Kontrolle eines Textes auf Fehler, siehe Korrekturlesen
 Revision (Druck), die letzte Kontrolle vor dem Druck
 Revision (Übersetzung), Angleichung einer autoritativen Übersetzung an den Sprachwandel der Zielsprache

namentlich:
 Revision (Film), deutscher Dokumentarfilm von Philip Scheffner (2012)
 Revision (Demoparty), das weltgrößte Treffen der Demo-Szene

Siehe auch:
 Revisionismus